Dwa podgatunki były znane jako wilk japoński:
 Wilk Ezo (Canis lupus hattai); wymarły w 1889 roku
 Karłowaty wilk japoński (Canis lupus hodophilax); wymarły w 1905 roku